Serie A 1963/1964 – 62. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 14 września 1963 do 31 maja 1964. Mistrzem została , zdobywając swój siódmy tytuł.

Organizacja 
Liczba uczestników pozostała bez zmian (18 drużyn). ,  i  awansowali z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 34 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji.. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Trzy ostatnie drużyny spadało bezpośrednio do Serie B.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Play-off

Mistrzostwo 
 –  2:0
7 czerwca 1964 roku, Rzym.

 została mistrzem Włoch.

Spadek 
 –  0:2
7 czerwca 1964 roku, Mediolan

 spadła do Serie B.

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
1963 we Włoszech
1964 we Włoszech